Рожковичский сельский совет () — входит в состав
Середино-Будского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Рожковичи
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Рожковичи 
 с. Нововладимировка 
 с. Порохонь 
 с. Сытное

Примечания